Александра Фјодоровна може бити:

 Александра Фјодоровна (супруга Николаја I) (1798—1860), принцеза Пруске, а по удаји за Николаја -{I}- Павловича и императорка Русије;
 Александра Фјодоровна (1872—1918), жена последњег руског императора Николаја -{II}- Александровича, руска светитељка.